KWJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kwangju Air Base, Kwangju, Corea del Sud